Фланималс () - серия книг, написанных английским комиком Рики Джервейсом и иллюстрированных Робом Стином. Книга рассказывает о  вымышленных животных (фланималы) и их поведение.

Книга впервые опубликована издательством «Faber and Faber».

Список животных 

Коддлефлоп: Зеленая кашеобразная лужа, которая переворачивается, чтобы защитить свою мягкую верхушку. Но брюшко одинаково мягкое, эта стратегия никогда не бывает успешной.
Пламглотис: фиолетовое обезьяноподобное животное без ног, поэтому он проглатывает свои руки, когда ищет пищу, которую он не может есть, потому что его рот полон.
Мернимблер: пушистое, розовое, круглое животное, который превращается в агрессивную, похожую на людоеда взрослую стадию, когда кто-то комментирует его внешность.
Грундит: Голубое животное плотного телосложения с шишкой на голове.
Пуддлофлай: Розовое водяное животное, похожее на воздушный шар, на котором часто ездят Грундиты без ясной причины.
Флемпинг Бант-Гиммлер: имитатор и хищник детеныша мернимблера, только более широкий и плоский.
Подбрюшье: серое, пузырчатое животное, которое не может сдвинуться с места из-за чрезвычайно сильных присосок (предназначенных для удушения добычи) на нижней стороне.
Блангинг: желтое животное, похожее на динозавра, которое живет большими семейными группами.
Манти Фламп: Коричневое гуманоидное существо, которое пристально смотрит на каждого животное, которого видит.
Спланж: Похожий на мозг, настолько напуганный всем.
Хонк: маленький розовый, похожий на тапира, который спит весь день, пока случайно не просыпается, издавая громкий гудящий звук, а затем снова засыпает.
Хемель Спрот: зеленое пузырчатое животное, которое всегда смотрит назад при ходьбе.
Спрот Гуззлор: Большой синий фланимал, который охотится на Хемель Спрот.
Кланж Эмблер: Похожее на обезьяну животное, которое обнимает все, что видит.
Воббоид Мамп: Слепой глаз, который проводит всю свою жизнь в поисках причины своего существования.
Спрайна Блоут-Транкер: оранжевый фланимал.
Принт: Гуманоидный фланимал, который ныряет с высоты, но всегда приземляется на голову.
Жевательная резинка: жевательная резинка, напоминающая твердую версию Ноддлфлопа, которую едят Грундиты.
Спрог: Маленький, злобный, похожий на свеклу фланимал.
Мунге Фаддлер: Фланимал, похожий на краба, который "одурманивает" все, что видит.
Фраппированный горбунок: Фланимал, похожий на осьминога, с глазом на одной стороне головы и носом на другой.
Оффледермис: Животное, рожденное наизнанку, чтобы избежать собственного запаха. У него есть сердце над вывернутыми наизнанку глазными яблоками, и оно постоянно протекает.
Плюмбоидный доплер: круглое зеленое фланимал с глазными стебельками.
Блимбл-Спрент: желтое, быстро движущееся животное без рук, которое бегает повсюду.
Глонк: Зеленый рептилоидный гуманоид фланимал, который абсолютно ничего не делает и умирает.

Спор об авторстве 

В августе 2010 года писатель и художник Джон Сэвидж подал иск в Высокий суд, утверждая, что оригинальная книга «Фланималс» была основана на его собственной «Энциклопедии дикой природы капитана Потти» и что его художественные и литературные авторские права были нарушены. Однако адвокат Рики Джервейса заявила, что концепция книги и иллюстрации существовали до работы Сэвиджа.

Примечания

Ссылки 
 Pictures from the book in the BBC website
 Flanimals on Ricky Gervais's site
 Flanimals on Rob Steen's site
 Flanimals on MySpace
 

Книги 2004 года
Книги на английском языке
Книги для детей